

Manga 
Perfect Crime – manga giapponese del 2013

Musica 
Perfect Crime – album di Mai Kuraki del 2001